Homole bezeichnet:

 Homole, eine Gemeinde  in Südböhmen
 Homole u Panny, eine Gemeinde im Böhmischen Mittelgebirge
 Homole, Ortsteil von Drhovy, Okres Příbram, Tschechien
 in der antiken Geographie einen Berg und eine Stadt in Thessalien, siehe Homolion
 Panství Homole, die tschechische Bezeichnung der Herrschaft Hummel
 Homole (Kleine Pieninen)

Homole ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Homole (1941–2022), österreichischer Politiker (ÖVP)